Дие́го Себастья́н Лакса́льт Суа́рес (; ) — уругвайский футболист, защитник московского «Динамо» и сборной Уругвая. Финалист МЧМ-2013 в составе молодёжной сборной Уругвая.

Клубная карьера 
Диего Лаксальт — воспитанник клуба «Дефенсор Спортинг», в котором выступал за все юношеские команды. С 2012 года стал выступать в основном составе «Дефенсора», дебютировав 1 сентября в игре с «Монтевидео Уондерерс». 24 февраля 2013 года Диего забил свой первый гол в карьере, поразив ворота «Насьоналя» в дерби Монтевидео (0:1), который оказался победным в матче.

10 февраля стало известно, что в случае успешного медобследования Лаксальт станет игроком «Интера» за 2,3 миллиона евро. В июле сделка была оформлена официально.

В июне 2016 года подписал контракт с итальянским «Дженоа».

В августе 2018 года Лаксальт стал игроком итальянского «Милана». Сумма трансфера составила 18 миллионов евро — но 11 из них были высчитаны в счёт долга «Дженоа» перед «Миланом» за трансфер Джанлуки Лападулы в 2017 году. Таким образом, переход уругвайца обошелся «россонери» всего в 7 миллионов евро. Сам игрок подписал контракт до 2022 года с зарплатой в 1,8 миллиона евро за сезон.

В июне 2021 года стал игроком московского «Динамо». Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Игрок подписал контракт на 3 года с возможностью продления ещё на один сезон. Зарплата игрока составила 2,5 миллиона евро в год. Дебютировал в матче первого тура РПЛ против «Ростова» (0:2).

Карьера в сборной 
В составе сборной Уругвая до 20 лет Лаксальт в 2013 году участвовал в молодёжных чемпионатах Южной Америки и мира.

31 мая 2016 года он был вызван в состав сборной Уругвая на матчи Кубка Америки столетия вместо травмированного Кристиана Родригеса. На турнире не сыграл ни одного матча.

За основную сборную Уругвая дебютировал в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 6 октября 2016 года против Венесуэлы, выйдя на замену Кристиану Родригесу на 80-й минуте встречи, закончившейся победой «селесте» 3:0.

Статистика

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Динамо» Москва